Miejscowości w USA:
 Texhoma – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Texas
 Texhoma – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Sherman